Flottenchef bezeichnet:

 eine Dienststellung der deutschen Reichs- und Kriegsmarine, siehe Gliederung der Kriegsmarine
 den technisch und luftfahrtrechtlich Verantwortlichen einer Fluggesellschaft, siehe Chefpilot#Aufgaben eines Flottenchefs